Systementwurf steht für:
 Systementwurf (Mikroelektronik), bezeichnet in der Mikroelektronik den Prozess der Entwicklung eines Mikrochips
 Systementwurf (Elektrotechnik), bezeichnet die systematische Analyse einer Gesamtschaltungsfunktion
 Systementwurf in der Softwareentwicklung; siehe objektorientierte Analyse und Design